Tattersall kan som auktorsförkortning betyda:

 Walter Medley Tattersall
 Ian Tattersall
 Olive S. Tattersall

Robotskapade auktorsförkortningar